Алекса́ндровский уе́зд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи, а также первых лет РСФСР.

 Александровский уезд — уезд в Архангельской губернии, до 1899 года называвшийся Кольским.
 Александровский уезд — уезд в Азовской губернии.
 Александровский уезд — уезд во Владимирской губернии.
 Александровский уезд — уезд в Екатеринославской губернии и Запорожской губернии.
 Александровский уезд — уезд в Кавказской губернии.
 Александровский уезд — уезд в Ставропольской губернии.